Сун Нань (; род. 9 августа 1990 года в Цицикаре) — бывший китайский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Он — серебряный призёр юниорского финала гран-при 2009—2010 и юниорского чемпионата мира 2010 года, трёхкратный чемпион Китая по фигурному катанию. В 2013 году стал чемпионом XXVI зимней Универсиады.

Карьера 
Начал кататься в 6 лет. Он жил и тренировался в Пекинском спортивном комплексе. В финале юниорской карьеры он выиграл на этапах юниорского Гран-при две медали: золото и серебро — и квалифицировался в финал, где выиграл серебро.

На Зимних Азиатских играх 2011 года Сун Нань выиграл бронзу. Во взрослом этапе Гран-при в Китае в ноябре 2011 года выиграл бронзу, а также серебро на этапе в Париже. Он стал первым запасным на квалификацию в финал Гран-при.

На чемпионате мира 2012 занял четырнадцатое место, набрав в сумме 216.33 балла.

Затем последовал спад. В 2015 год он выступал на зимней Универсиаде, однако на этот раз он выступил не совсем удачно, не выиграв медалей. Однако был заявлен на домашний чемпионат мира в Шанхае, но выступил неудачно не сумел пройти в произвольную программу. В середине апреля на заключительном старте сезоне на командном чемпионате мира в Японии китайский фигурист выступил не совсем удачно в обеих видах программ.

Новый сезон фигурист начал на домашнем Кубке Китая в серии Гран-при, он финишировал на девятом месте. На национальном чемпионате он занял второе место. В апреле 2016 года принял решение завершить активную спортивную карьеру.

Достижения 

WD = фигурист снялся с соревнований.

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Китая
Родившиеся в Цицикаре